El archiduque José Carlos de Austria (Presburgo, hoy Bratislava, Eslovaquia, 2 de marzo de 1833 - Fiume, actual Rijeka, Croacia, 13 de junio de 1905) fue el segundo hijo del archiduque José, palatino de Hungría y de la duquesa María Dorotea de Wurtemberg. Su padre era el "fundador" de la rama de los Habsburgos húngaros, y formaba parte de la aristocracia húngara de la época, dominando el idioma y practicando las costumbres locales.

Como muchos otros jóvenes miembros de las familias reales, el archiduque José Carlos entró en el ejército. Pasó a ser Palatino de Hungría a la muerte sin herederos de su medio hermano Esteban, aunque ya desde 1848 este cargo era meramente simbólico.

Fue presidente de la Academia de Ciencias de Hungría y aprendió el idioma gitano de sus soldados cíngaros. Escribió el primer diccionario húngaro-gitano, e intentó integrarlos social, cultural y laboralmente. Por sus numerosas publicaciones científicas, dominando las ciencias naturales y biología, en 1896 fue nombrado doctor honoris causa de la universidad de Budapest, así como seguidamente en 1897 lo fue en la universidad de Kolozsvár, en Transilvania. Igualmente la sociedad de Filología de Budapest, y la Japan Society of London lo nombraron miembro honorario.

Matrimonio e hijos 
En 1864, en Coburgo se casó con la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha (1846-1927), la hija mayor de Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha, 5º Príncipe de Kohary, y de la princesa Clementina de Orleans. Tuvieron siete hijos:

 Isabel Clementina (1865-1866). 
 María Dorotea (1867-1932), casada con Felipe, duque de Orleans. 
Margarita (1870-1955), casada con Alberto I de Thurn y Taxis.
 José Augusto de Austria (1872-1962), casado con Augusta María de Baviera (1875-1964.) 
 Ladislao (1875-1915). 
 Isabel Enriqueta (1883-1958).
 Clotilde (1884-1903).

Órdenes y cargos

Órdenes 
 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).

Cargos 
 Miembro honorario del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes.

Ancestros

Referencias 

Casa de Austria
Casa de Habsburgo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Eslovacos del siglo XIX
Nacidos en Bratislava
Fallecidos en Rijeka